Luc Longley, né le  à Melbourne, est un joueur australien de basket-ball aujourd'hui retiré.
Vicky Longley, née le , est une actrice anglaise.